Lipie ist der Name von 21 Ortschaften in Polen (Kursiv = ehemaliger deutscher Name):
 in der Woiwodschaft Großpolen:
Lipie (Piaski) 
Lipie (Łęka Opatowska)
Lipie (Miłosław) (1939-1945: Linden, Kreis Wreschen)
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
Lipie (Brody) 
Lipie (Krasocin)
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
Lipie (Czarna)
Lipie (Narol)
Lipie (Głogów Małopolski)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
Lipie (Gródek nad Dunajcem)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
Lipie (Gniewkowo)
 in der Woiwodschaft Łódź:
Lipie (Czerniewice)
Lipie (Kiełczygłów)
Lipie (Łanięta)
Lipie (Radomsko)
Lipie (Mokrsko)
 in der Woiwodschaft Masowien:
Lipie (Błędów)
 in der Woiwodschaft Schlesien:
Lipie (Dąbrowa Zielona) 
Lipie (Powiat Kłobucki)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Lipie (Myślibórz)
Lipie (Rąbino) (Arnhausen, Kreis Belgard)
Lipie (Wałcz) (Althof, Gemeinde Latzig, Kreis Deutsch Krone)

siehe auch: Lipie Góry, Lipie Pierwsze, Jezioro Lipie (Liebsee) in der Woiwodschaft Lebus, Suche Lipie